Partito Democratico Nazionale (Partido Demócrata Nacional) – partito politico dell'Argentina
 Partito Democratico Nazionale (Narodna Demokratska Stranka; Народна демократска странка) – partito politico della Bosnia ed Erzegovina
 Partito Democratico Nazionale (Partido Democrático Nacional) – partito politico del Cile
 Partito Democratico Nazionale (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, Rastriya Prajatantra Party) – partito politico del Nepal
 Partito Democratico Nazionale (Narodno demokratska stranka) – partito politico della Slovenia
 Partito Democratico Nazionale (Nationale Democratische Partij) – partito politico del Suriname
 Partito Democratico Nazionale (Partido Democrático Nacional) – partito politico del Venezuela fondato nel 1937 e ribattezzato nel 1941 Azione Democratica

Pagine correlate
Partito Nazionale Democratico